«Ловец снов» () — фантастический роман Стивена Кинга с элементами вторжения пришельцев, написанный в 2001 году. Книга, написанная от руки, после аварии 1999 года, помогла автору восстановиться и была завершена за полгода. В 2003 году по роману был снят одноимённый фильм.

Роман вошёл в список бестселлеров по версии Publishers Weekly за 2001 год.

Аннотация 
Четверо друзей детства до сих пор не потеряли друг друга, иногда они выезжают вместе на охоту. Их объединяет ещё одно — обладание паранормальными способностями. Возможно, ими наделил их ещё один друг детства — Даддитс (его умственное развитие задержалось на уровне 5-летнего ребёнка), который сейчас находится на грани смерти.

Тем временем на землю попадает корабль пришельцев, который приносит людям ужасную заразу — золотисто-красный вирус — байрум, который заражает людей, и, поражая кишечный тракт некоторых из них, вырастает в хищного паразита, разрастается и убивает носителя. Так на Землю попадает Мистер Грей — сущность и давний враг Даддитса, о котором его друзья не подозревали на протяжении всей жизни. Цель пришельцев — заразить всех жителей планеты байрумом. Друзья вступают в схватку с неведомой заразой.

Герои 
 Гэри Джоунс по прозвищу Джоунси — один из четырёх друзей, преподаватель истории в университете. Женат, есть дети.
 Джозеф Кларендон по прозвищу Бивер — один из четырёх друзей, имеет привычку постоянно грызть зубочистки, от чего и получил кличку Бивер ( — Бобр). Не имеет семьи, склонен к употреблению алкоголя.
 Пит Мур — один из четырёх друзей. Также одинок и имеет проблемы с алкоголем. Работает продавцом автомобилей.
 Генри Девлин — один из четырёх друзей, одинок, работает психиатром. Помышляет о самоубийстве из-за депрессии.
 Дуглас Кевел по прозвищу Даддитс — человек с умственным развитием пятилетнего ребёнка, которого в детстве спасли от унижения старшеклассников Джоунси, Бивер, Пит и Генри. После этого случая мальчики и Даддитс сдружились.
 Полковник Абрахам Курц — бывалый американский военный, возглавляет экстренно созданное подразделение по борьбе с инопланетной угрозой. 
 Оуэн Андерхилл — подчинённый полковника Курца.
 Мистер Грей — сущность, поселившаяся в Джоунси после контакта с спорами байрума. Полностью подчиняет себе новое тело, но Джоунси в силу своих сверхъестественных способностей удаётся сохранить свою личность на изолированном участке памяти. Мистер Грей хочет заразить весь мир байрумом, чтобы возродить свою расу.

Факты 
 Рабочее название книги было «Рак» (болезнь), но жена писателя уговорила его дать другое название.
 Джоунси и мистер Грэй видят мемориал «Погибшим в Дерри при наводнении 1985 года» — это отсылка к роману «Оно» Кинга, также упоминаются исчезновения детей и наводнение 1985 года.
 Сумасшедший полковник Курц — аллюзия на героя фильма Ф. Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня».
 В тексте книги повторяется песня The Rolling Stones «Sympathy for the Devil».
 В 2014, в интервью журналу Rolling Stone, Кинг заявил: «Я не очень люблю Ловец снов», а также добавил, что книга была написана под действием Оксикодона, во время восстановительного периода после аварии.

Примечания

Ссылки 
  
 Роман на сайте Time

Романы Стивена Кинга
Романы 2001 года
Литературные произведения об инопланетянах